Горавец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горавец — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Горавец — деревня в Логойском районе Минской области.